Le comté de Chester en Angleterre est couramment appelé Cheshire.

Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Chester () :
 le comté de Chester, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
 le comté de Chester, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Chester, situé dans l'État du Tennessee.

Chester